Corcolén puede referirse a:

 Corcolén, nombre común de un género de plantas.
 Corcolén, localidad de la Región de O'Higgins, Chile.
 El nombre común de la planta Azara alpina
 El nombre común de la planta Azara dentata
 El nombre común de la planta Azara lanceolata.
 El nombre común de la planta Azara petiolaris
 Corcolén (cine) Cortometraje chileno del director de cine Joaquín Pavez Pinto.